Школа-студия МХАТ — высшее учебное заведение при МХАТ имени А. П. Чехова. Является государственным образовательным учреждением. Полное название — «Школа-студия (вуз) имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени А. П. Чехова». Прежнее название (1943—1989 гг.): «Школа-студия (вуз) имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького». Существует с 1943 года.

На декабрь 2002 года число студентов Школы-студии составляло 281 человек, профессорско-преподавательский коллектив насчитывал 86 человек. Открыто три факультета — актёрский (обучение — 4 года, конкурс — 30 человек на место), постановочный (обучение — 5 лет, конкурс — 3 человека на место) и продюсерский (обучение — 5 лет, конкурс — 4 человека на место). Форма обучения — дневная. В 2009 году в Школе-студии обучалось 252 студента: 85 студентов на актёрском факультете, 71 — на постановочном и 96 — на продюсерском.

История 

Инициатором создания школы-студии был один из основателей МХАТ им. М. Горького Владимир Иванович Немирович-Данченко. Замысел был высказан на совещании руководителей МХАТ им. М. Горького 21 марта 1943 года и стал, фактически, его завещанием — через месяц (25 апреля) великий режиссёр и педагог умер от сердечного приступа. На следующий день (26 апреля 1943 года) вышло специальное постановление Совнаркома об увековечении его памяти, в котором, среди прочего, был пункт о создании школы-студии им. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького. Школа-студия была официально открыта 20 октября 1943 года. Первым ректором стал Василий Григорьевич Сахновский. Первый выпуск (27 человек) окончил школу в 1947 году.

«Я пригласил всех, чтобы поговорить о школе. Мне кажется, можно немедленно приступить к её созданию. У меня выросло конкретное понятие: „Школа-студия-театр“ или „Студия-школа-театр“… В художественном отношении Школа-студия должна быть автономна. Да, она должна знать, что такое искусство Художественного театра, но это не значит, что должна всецело ему подчиняться. В начале, может быть, и будет увлечение, а постепенно с ростом студийцев пусть вырабатывается своё понимание искусства.»

 В. И. Немирович-Данченко. Из стенограммы совещания руководства МХАТ от 21 марта 1943 г.

Первоначально в Школе-студии планировался только один факультет — «актёрский» (специальность — актёр драматического театра и кино), а «постановочный» набор (специальность — художник-технолог сцены) должен был быть разовым — для удовлетворения нужд самого МХАТа. Но жизнь показала иное, и на сегодняшний день выпускники факультета заведуют художественной частью в большинстве московских театров. В 1987 году на факультете открылось отделение театральных художников под руководством В. Я. Левенталя. В 1989 году было открыто отделение художников-технологов по сценическому костюму под руководством народного художника России Элеоноры Маклаковой, с 2005 выпускающая кафедра сценического костюма готовит художников и технологов сценического костюма. Отделение художников по свету (специальность — художник-технолог по свету) было открыто в 1988 году, сейчас эта квалификация существует в рамках общей программы подготовки специалистов «Художник-технолог сцены». Также, с 1991 года существует отделение театрального менеджмента, преобразованное в 2005 году в продюсерский факультет.

С 1990-х годов в Школе-студии работают международные программы студенческого обмена с Чехией, Венгрией, Ливаном и США. В число американских партнеров Школы-студии входит Гарвардский университет, Университет Уэйна и .

Педагогический состав

Ректоры 
Ректоры Школы-студии МХАТ (в хронологическом порядке):

 Василий Григорьевич Сахновский (1943—1945)
 Вениамин Захарович Радомысленский (1945—1980)
 Николай Павлович Алексеев (1980—1983)

 Вадим Михайлович Крупицкий (1984—1986)
 Олег Павлович Табаков (1986—2000)
 Анатолий Миронович Смелянский (2000—2013)
 Игорь Яковлевич Золотовицкий (с 2013 года)

Выпускники

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт школы-студии МХАТ
 Школа-студия МХАТ на сайте ЦМПК

Школа-студия МХАТ